Regeringen Zahle har flera betydelser:
 
 Regeringen Zahle I (28 oktober 1909–5 juli 1910)
 Regeringen Zahle II (21 juni 1913–30 mars 1920)